Шумилово (до 1948 года Юлимяки, Вийксанлахти, ) — посёлок в Ромашкинском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
В переводе с финского Юлимяки означает «Верхняя горка».

6 января 1948 года исполком Юлемякского сельсовета, опираясь на постановление общего собрания колхозников колхоза «Дружный труд», присвоил деревне Юлимяки наименование Шумилово. Никаких объяснений о причине выбора данного наименования в обосновании не содержалось.

История 
В переписи деревень Михайловского Сакульского погоста за 1568 год есть упоминание о деревне с названием «Лахта Викшина», которая насчитывала в то время три двора и пять подушных крестьян.

До 1939 года деревня Юлимяки входила в состав деревни Вийксанлахти волости Саккола Выборгской губернии Финляндской республики.

С 1 января 1940 года в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года в составе Юлимякского сельсовета Кексгольмского района.

С 1 октября 1948 года в составе Красноармейского сельсовета Приозерского района. В ходе укрупнения хозяйства к деревне Юлимяки были присоединены соседние селения: Тийтуа, Тервахаутимяки, Пелтола, Рантала, Рене и Сурманотко.

С 1 января 1949 года учитывается, как деревня Шумилово.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. В 1965 году деревня насчитывала 168 жителей.

По данным 1966 и 1973 годов посёлок Шумилово входил в состав Красноармейского сельсовета.

По данным 1990 года посёлок Шумилово входил в состав Ромашкинского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Шумилово Ромашкинской волости проживали 25 человек, в 2002 году 66 человек (русские — 86 %).

В 2007 году в посёлке Шумилово Ромашкинского СП проживал 21 человек, в 2010 году — 50 человек.

География 
Посёлок расположен в центральной части района на автодороге  «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»).

Расстояние до административного центра поселения — 12 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Громово — 4 км.

Посёлок находится на западном берегу Суходольского озера.

Демография

Улицы 
Круговая, Крутой переулок, Ольховая, Родниковый переулок, Тихая.

Садоводства 
Прогресс

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района